Prospero (maan); een maan van Uranus
 Prospero (Shakespeare); de hoofdpersoon in The Tempest, een toneelstuk van William Shakespeare
 Próspero Cahuantzi; een Mexicaans politicus en militair
 Prins Prospero; een karakter van het verhaal het Masker van de Rode Dood van Edgar Allan Poe
 Prospero (plant); een geslacht uit de aspergefamilie waarvan de soorten voorkomen in het Middellandse Zeegebied en de Kaukasus

Zie ook
 Prosper (doorverwijspagina)